Jochimsen ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Jochimsen (* 1969), deutsche Volkswirtschaftlerin
 Jess Jochimsen (* 1970), deutscher Comedian
 Luc Jochimsen (* 1936), deutsche Fernsehjournalistin und Politikerin
 Margarethe Jochimsen (1931–2016), deutsche Kunstmanagerin
 Peter Jochimsen (* 1950), deutscher Universitätspräsident, Lyriker und Autor
 Reimut Jochimsen (1933–1999), deutscher Volkswirt und Politiker (SPD)
 Ulrich  Jochimsen (* 1935), deutscher Elektroingenieur, Unternehmer und Politikberater.